Гака́ев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Гакаев, Джабраил Жоколаевич (1942—2005) — российский историк-кавказовед.
 Гакаев, Муслим Вахаевич (1970—2013) — сепаратист, чеченский полевой командир.
 Гакаев, Хусейн Вахаевич (1973—2013) — сепаратист, чеченский полевой командир.